Meister der Österreichischen Eishockey-Liga 1957/58 wurde zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte der EV Innsbruck.

Innsbruck hatte im Vorfeld der Saison für 2000 Dollar den Kanadier Harold „Hal“ Schooley verpflichtet, nachdem der Verein gehört hatte, das Klagenfurt einen Kanadier verpflichtet habe (dieser trat jedoch nicht für Klagenfurt an). Mit Schooley gewann Innsbruck alle Spiele klar.

Nationalliga

Modus 
Die sechs Vereine spielten je zweimal gegeneinander. Nicht alle Spiele wurden ausgetragen.

Tabelle 
 
Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

,

Regionale Ligen

Wiener Liga 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Aufstiegs-Relegation 

 8. und 15. Februar 1958: Atus Eggenberg Graz – Union Wien 4:3, 6:4
 Wiener Jugend SV verteidigt den Platz in der Nationalliga

Weblinks 
 

1957
Nationalliga Osterreich